4K har flere betydninger:
 4K-opløsning – en standard for digital billedopløsning
 4K-Beton – en dansk betonfabrik
 4K – nationalitetskendetegn for luftfartøjer fra Aserbajdsjan